Владислав Андреевич Васильев (10 апреля 1997, Караганда, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Ордабасы» и национальной сборной Казахстана.

Карьера

Клубная 
Владислав Васильев является воспитанником карагандинского «Шахтёра».
В 2012 году вместе с 26 юношами из разных городов Казахстана отправился учиться в академию бразильского «Оле Бразил».

В марте 2015 года дебютировал в составе родной команды в игре с «Таразом» в возрасте 17 лет. 31 марта забил свой первый гол в Премьер лиге в ворота того же «Тараза».

В 2018 году подписал контракт с белорусским клубом «Энергетик-БГУ». Помог команде выйти в Высшую лигу страны. В общей сложности провел в команде 43 матча, забив 12 мячей.

В середине сезона 2019 перешёл в «Динамо-Брест». В основном составе закрепиться не сумел.

В феврале 2020 года был арендован клубом «Рух». Провел яркий сезон в 26 матчах, забив 8 мячей и отдав 6 голевых передач, был признан лучшим игроком в составе команды по мнению болельщиков.

В декабре 2022 года начал готовиться к новому сезону с «Энергетиком-БГУ».

В сборной 
В 2013 году вместе с юношеской сборной Казахстана стал победителем двух турниров: международного турнира на кубок президента Казахстана и Кубка Развития, в которых был признан лучшим игроком.

В октябре 2020 года дебютировал за сборную Казахстана в гостевом матче с Беларусью в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций.

Достижения 
 «Динамо-Брест»
 Чемпион Белоруссии: 2019
«Тобол» Костанай
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2022

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Vesti.kz

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Энергетик-БГУ»
Игроки ФК «Динамо-Брест»
Игроки ФК «Рух» Брест
Игроки ФК «Тобол» Костанай